Il singolare del torneo di tennis Daytona Beach Challenger 1996, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Andrej Čerkasov che ha battuto in finale Tommy Haas 7-6, 3-6, 7-5.

Teste di serie 

 Christian Ruud (secondo turno)
 Grant Stafford (secondo turno)
 Michael Joyce (quarti di finale)
 Gilbert Schaller (secondo turno)

 Sargis Sargsian (primo turno)
 Mark Knowles (primo turno)
 Oleg Ogorodov (primo turno)
 Assente

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Daytona Beach Challenger 1996